Тома — многозначный термин.

Населённые пункты 
 Тома — город в Буркина-Фасо.
 Тома — посёлок в губернаторстве Хоккайдо (Япония).

Реки 
 Тома — река, приток Колокши.
 Тома — река, приток Меры.

Фамилия 
 Тома, Александру (1875—1954) — румынский писатель, поэт, журналист и переводчик.
 Тома, Альбер (1878—1932) — французский министр-социалист.
 Тома, Альбер-Феликс-Теофиль (фр.) — французский архитектор, один из создателей Большого дворца.
 Тома, Амбруаз (1811—1896) — французский композитор и педагог.
 Тома, Андраш (в плену Томаш Андрианович Андриаш; 1925—2004) — венгерский военнопленный, проведший 53 года в психиатрической больнице СССР/России.
 Тома, Антуан Леонард (1732—1785) — французский писатель.
 Тома, Бенджамин (род. 1995) — французский профессиональный трековый и шоссейный велогонщик.
 Тома, Валериу (род. 1957) — румынский гребец, чемпион летних Олимпийских игр 1984 года.
 Тома, Вильгельм фон (1891—1948) — немецкий генерал танковых войск, участник Первой мировой войны, войны в Испании и Второй мировой войны.
 Тома, Габриэль-Жюль (1824—1905) — французский скульптор.
 Тома, Георг (род. 1937) — немецкий двоеборец, олимпийский чемпион, чемпион мира.
 Тома, Дитер (род. 1969) — немецкий прыгун с трамплина, олимпийский чемпион 1994 года, чемпион мира 1999 года.
 Тома, Жан-Кристоф (род. 1964) — французский футболист.
 Тома, Жан-Пьер (род. 1957) — французский бизнесмен.
 Тома, Жером (род. 1979) — французский боксёр.
 Тома, Катаржина (род. 1985) — польская шахматистка, гроссмейстер среди женщин.
 Тома, Клемент (1809—1871) — французский генерал.
 Тома, Леон-Бенуа-Шарль (1826—1894) — французский кардинал.
 Тома, Лоредана (род. 1995) — румынская тяжелоатлетка.
 Тома, Луи-Венсан (1922—1994) — французский социолог, этнолог-африканист.
 Тома, Людвиг (1867—1921) — немецкий писатель.
 Тома, Мишель (более известен под фамилией Уэльбек; род. 1956) — французский писатель, поэт.
 Тома, Пётр (1305—1366) — святой Римско-католической церкви, легат, епископ Патти и Липари, латинский патриарх Константинополя.
 Тома, Рене (1865—1925) — французский стрелок, призёр Олимпийских игр 1900 года.
 Тома, Рихард (1847—1923) — немецкий физиолог и патологоанатом.
 Тома, Робер (1927—1989) — французский писатель.
 Тома, Сальваторе (1951—1987) — итальянский поэт, которого относят к современным проклятым поэтам.
 
 Тома, Светлана Андреевна (настоящая фамилия — Фомичёва; род. 1947) — актриса, заслуженная артистка Молдавской ССР и России.
 Тома, Серджу (род. 1987) — молдавский и арабский дзюдоист, бронзовый призёр Олимпийских игр.
 Тома, Ханс (1839—1924) — немецкий художник.
 Тома, Шанталь (род. 1945) — французская писательница и философ, член Французской академии.
 Тома, Эвелин (род. 1964) — французская телеведущая.
 Тома, Юми (имя при рождении Юми Накагава; род. 1966) — японская певица и сэйю.
 Тома, Юрий Юрьевич (род. 1996) — украинский футболист, полузащитник клуба «Говерла».

Имя 
 Тома — уменьшительная форма женского имени Тамара.

Примечания